Weingeist steht für:

 Weingeist, Alkohol, der durch alkoholische Gärung aus in der Landwirtschaft erzeugten Rohstoffen gewonnen wird, siehe Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs
 Weingeist, veraltete Bezeichnung für Ethanol
 Weingeist, Spirituose aus einem Weindestillat, siehe Weinbrand

Siehe auch: